Първа Бундеслига 2012/13 е 50-ият сезон на Първа Бундеслига, най-високото ниво в немския футбол. Сезонът започва с мач на „Сигнал Идуна Парк“ между отборите на настоящия шампион Борусия Дортмунд и ШФ Вердер Бремен и завършва на 18 май 2013, като почивката е между 15 декември 2012 и 19 януари 2013.

Първенството се състои от 18 отбора: 15 от сезон 2011/12, първите два отбора от Втора Бундеслига 2011/12 и победителят от баража за изпадане между 16-ия от Първа Бундеслига и третия от Втора Бундеслига.

Отбори 
Кьолн и Кайзерслаутерн изпадат във Втора Бундеслига 2012/13, след като завършвиха на последните две места предишния сезон. Кьолн отпадат след четири години в Първа Бундеслига, докато Кайзерслаутерн се задържат само две.

Двата отпаднали отбора са заменени от Гройтер Фюрт и Айнтрахт Франкфурт. За Гройтер Фюрт това е дебют в Първа Бундеслига, след като 49 години преди това техните предшественици Фюрт пропуснаха шанса да се класират за Бундеслигата по време на основаването ѝ на края на сезон 1962/63. От друга страна Айнтрахт Франкфурт се завръща след само един сезон във Втора Бундеслига.

Последното място е определено след бараж между Херта Берлин, 16-и от сезон 2011/12 и Фортуна Дюселдорф, трети от Втора Бундеслига 2011/12. Дюселдорф спечели баража с 4 – 3 общ резултат; клубът се завръща в Първа Бундеслига след 15 години в по-долните първенства. Херта се задържа в горното ниво на немския футбол само година.

Информация

Промени в мениджърите

Класиране

Резултати

Позиции по кръг

Статистика 
От 11 май 2013 г.

Голмайстори

Асистенции

Хеттрикове

Голове 
 Първи гол за сезона: Марко Ройс за Борусия Дортмунд срещу Вердер Бремен (24 август 2012)
 Най-бързо вкаран гол за сезона: 24-та секунда, Ведад Ибишевич за Щутгарт срещу Нюрнберг (29 септември 2012)
 Най-голяма победа: 7 гола
 Байерн Мюнхен 9 – 2 Хамбург (30 март 2013)
 Най-резултатен мач: 11 гола
 Байерн Мюнхен 9 – 2 Хамбург (30 март 2013)
 Най-много голове от един отбор: 9 гола
 Байерн Мюнхен 9 – 2 Хамбург (30 март 2013)
 Най-много голове от загубил отбор: 4 гола
 Шалке 04 5 – 4 Хановер 96 (18 януари 2013)

Чисти мрежи 
 Най-много чисти мрежи: 21
 Байерн Мюнхен

 Най-малко чисти мрежи: 3
 Вердер Бремен

Дисциплина 
 Най-много жълти картони (отбор): 76
 Фортуна Дюселдорф
 Най-много жълти картони (играч): 11
 Щефан Райнартц (Байер Леверкузен)
 Карлос Самбрано (Шалке 04)
 Юлиан Шустер (Фрайбург)
 Най-много червени картони (отбор): 7
 Щутгарт
 Най-много червени картони (играч): 2
 Карим Матмур (Айнтрахт Франкфурт)
 Сеяд Салихович (Хофенхайм)
 Оливер Финк (Фортуна Дюселдорф)
 Мартин Харник (Щутгарт)

Призове

Играч на кръга 
В настоящия списък са изброени играчите на кръга според специалистите от известното спортно списание „Kicker“. В скоби с цифри е отбелязана поредността на наградата, която даден играч или отбор са получили.

kicker.de

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт
 Бундеслигата в DFB
 Списание Kicker

Първа Бундеслига